Broadcast steht für:

 Broadcast, ein Begriff der Netzwerktechnik
 Broadcast (Band), eine britische Elektronikband

Broadcast ist der Künstlername von:

 Mary Broadcast (eigtl. Mary Lamaro), österreichische Popsängerin, siehe Mary Broadcast Band